Божидар „Божо” Буњевац (Бреза, 6. децембар 1936 — Травник, 29. јул 2008) је био југословенски и босанскохерцеговачки филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е▲
|-
| 1968. || Quo vadis Живораде || 
|-
| 1969. || Хороскоп || 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е▲
|-
| 1979. || Тодора (ТВ филм) || Сељак
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е▲
|-
| 1981. || Газија (ТВ филм) || Османски борац
|-
| 1982. || Мирис дуња || Митар
|-
| 1983. || Писмо - Глава || 
|-
| 1985. || Ада || Шофер Божо (као Божо Буњевац)
|-
| 1985. || Овни ин мамути || 
|-
| 1985. || Приче из фабрике (ТВ серија) || Портир
|-
| 1985. || Сребрена лисица (ТВ филм) || 
|-
| 1986. || Мисија мајора Атертона (ТВ серија) || 
|-
| 1987. || Ово мало душе || 
|-
| 1987. || Живот радника || 
|-
| 1987. || Стратегија швраке || 
|-
| 1987. || На путу за Катангу || Љубомир Безуха, отац
|-
| 1988. || Византија (ТВ филм) || Живота (као Божо Буњевац)
|-
| 1988. || Инат (ТВ филм) || 
|-
| 1988. || Азра || Возач (као Бозо Буњевац)
|-
| 1989. || Кудуз || Салем Пилав (као Божо Буњевац)
|-
| 1989. || Кривда (ТВ филм) || 
|-
| 1989. || Човјек који је знао гђе је сјевер а гђе југ (ТВ филм) || 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е▲
|-
| 1990. || Прашки студент (ТВ мини серија) || 
|-
| 1990. || Глуви барут || Сељак 1
|-
| 1990. || Стратегија швраке (ТВ серија) || 
|-
| 1990. || Станица обичних возова || 
|-
| 1991. || Сарајевске приче (ТВ серија) || 
|-
| 1991. || Са 204-272 (ТВ филм) || Ратко
|-
| 1992. || Проклета је Америка || 
|-
| 1992. || Алекса Шантић (ТВ серија) || 
|-
| 1997. || Савршени круг || Гробар
|-
| 1997. || Послије битке || 
|-
| 1999. || Непитани || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е▲
|-
| 2001. || Борац || 
|-
| 2002. || Акција Тигар (ТВ филм) || Ујаков друг
|-
| 2003. || Римејк || Заробљеник Авдо Лигата (као Божо Буњевац)
|-
| 2005. || Добро уштимани мртваци || Фако
|-
| 2006. || Небо изнад крајолика || Азиз (као Божо Буњевац)
|-
| 2008. || Луд, збуњен, нормалан (ТВ серија) || Мухарем
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1936.
Умрли 2008.
Босанскохерцеговачки глумци
Југословенски глумци
Брежани
Добитници награде Златна арена